«Get Your Wings» — другий студійний альбом гурту Aerosmith. Випущений 1 березня 1974 року лейблом Columbia.

Списки композицій

Сторона A

Сторона B

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Aerosmith
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми